Больша́я Поля́на — село Тербунского района Липецкой области. Центр Большеполянского сельского поселения.

География 
Рядом с Большой Поляной находятся сёла Вислая Поляна, Малиновая Поляна, Красная Поляна.

История 
Село возникло не позднее средины XVII века, входило в состав Землянского уезда. Выросло на местности, именовавшейся Большой поляной (большое ровное пространство); отсюда название. Имело позднее второе название — Камы́нина (здесь отставной поручик Камынин основал конезавод, и его кобыла Отрада завоевала в Париже большую серебряную медаль).

26 августа 2004 года освящено место под храм имени Преподобного Сергия Радонежского. 8 октября 2004 года был заложен фундамент. Первая служба прошла в мае 2006 года перед Пасхой и теперь проводится по праздникам.

Храм строится по проекту «Воронежстройпроэкт», на средства Л. И. Сафоновой — лучшего фермера России, депутата Липецкого областного Совета депутатов IV созыва.

Население

Инфраструктура 
В селе действует врачебная амбулатория, средняя школа.

Известные уроженцы 
Камынин, Кирилл Леонтьевич — Герой Советского Союза.

Большая Поляна с автотрассы Хлевное—Тербуны

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Тербунского района